Бушир:

 Бушир — город-порт на юге Ирана, административный центр провинции Бушир и одноименного шахрестана.
 Бушир — один из 31 остана Ирана.
 Бушир — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Бушир.